

Musique

Albums 
Celebrate – Live, un album live de The Archers en 1980
Celebrate!, un album de Kool & the Gang en 1980
Celebrate,  un album de Bonnie Tyler en 2006
Celebrate,  un album de James Durbin en 2014

Chansons 
Celebrate chanson de Piero Esteriore & The MusicStars, 2004
Celebrate, chanson de Daria Kinzer 2011
Celebrate chanson de Mika (featuring Pharrell Williams), 2012

Voir aussi 
Celebration